More:
 more — команда в интерфейсах командной строки.
 More — третий альбом группы Pink Floyd «Soundtrack from the Film More», выходивший в США под сокращённым названием «More».
 More (1969) — фильм режиссёра Барбета Шрёдера.
 More (1998) — короткометражный мультфильм Марка Осборна.
 More — марка сигарет.